Тумусахтах-Кёлюе  () — топоним  (тип: лимноним) в России  якутского происхождения.

 Тумусахтах-Кёлюе — озеро, северо-западнее урочища Арга-Арбын, Республика Саха (Якутия), координаты 69°18'с.ш. 151°21'в.д..
 Тумусахтах-Кёлюе — озеро,  на правом берегу р.Арга-Юрях, Республика Саха (Якутия), координаты 69°10'с.ш. 150°08'в.д..

Примечания

См. также 
Тумусахтах